Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 25. и 26. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранила Вира Ребрик из Украјине јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 17 такмичарки из 13 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 25. јула 2009. године у 11:50. Квалификациона норма за финале износила је 50,00 метара (КВ) коју су испуниле 9 такмичарки а 3 се пласирало на основу резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 26. јула 2009. године у 18:25.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за јуниоре